Enduro (aus dem Spanischen duro = hart; englisch: endurance = Ausdauer) steht für:

 Enduro, ein geländegängiges Motorrad
 Enduro (Computerspiel), ein Computerspiel aus dem Jahr 1983
 Enduro-Mountainbike, ein vielseitig einsetzbares Mountainbike mit großem Federweg
 Enduro (Mountainbikesport), eine Disziplin im Radsport

Siehe auch: